«Два́дцать до́лларов» — кинофильм, снятый по фабуле рассказа О. Генри «Рассказ грязной десятки», с тем отличием, что действие фильма перенесено в 1990-е годы.

Сюжет 
Женщина роняет на улице купюру в 20 долларов, и та начинает переходить из рук в руки. Каждый раз, как она попадает к новому владельцу, разыгрывается маленькая драма. Всех участников этой картины — нищих, детей, грабителей, подростков, жениха и невесту и так далее — ничего не связывает, кроме этой банкноты. Но поневоле начинаешь искать связь между банкнотой и тем, как она влияет на жизнь её временных обладателей, тем более что некоторые из них появятся в кадре не один раз.
В конце фильма склеенная из мелких кусочков, в пятнах крови и грязи банкнота, возвращается в банк, в обмен на новую. В кассах остаются ещё тысячи разных купюр, и у каждой своя история.

В ролях 
 Линда Хант — Анджелин
 Дэвид Раш — Бейкер
 Джордж Морфоген — Джек Холлидей
 Сэм Дженкинс — Анна Холлидей
 Брендан Фрэйзер — Сэм Мастревски
 Бубба Бейкер — Будда
 Розмари Мерфи — тётя Дотти
 Кончетта Томей — мать Сэма
 Шохре Агдашлу — Жада Холлидей
 Мелора Уолтерс — стриптизёрша
 Глэдис Найт — миссис Маккормак
 Пегги Майли — Тётя Зоха
 Элизабет Шу — Эмили Адамс
 Стив Бушеми — Фрэнк
 Кристофер Ллойд — Джимми
 Дэвид Швиммер — Нил Кэмпбелл
 Дайан Бэйкер — Рут Адамс
 Мэтт Фрюэр — победитель в Бинго
 Нина Семашко — кассир в банке
 Хлоя Уэбб — продавец круглосуточного магазина

См. также 
 Отслеживание банкнот
 Деньги (фильм)

Произведения с похожим сюжетом
 Динь-даг — аналогичный рассказ Е. С. Коковина о приключениях советской (до денежной реформы 1961 года) 15-копеечной монеты, действие которого заканчивается незадолго до Советской денежной реформы 1961 года.
Похождения рубля - повесть-сказка С. Михалкова о приключениях советской купюры достоинством 1 рубль
 Приключения синей ассигнации — рассказ Е. П. Гребёнки о приключениях пятирублёвой купюры в XIX веке.

Примечания

Ссылки 
 Фильм «Двадцать долларов» на сайте film.ru

Экранизации произведений О. Генри
Кинокомедии США
Кинокомедии 1993 года